Birette peut désigner :
 Birette est un lutin farceur, un fantôme, une sorcière dans le folklore berrichon ;
 le nom de famille de Charles Birette, prêtre et écrivain normand ;
 Radio Birette, une radio locale française disparue.